Ханаан ( , ) — західна частина Родючого півмісяця
 Ханаан — легендарний пращур ханаанеїв (фінікійців), у Біблії — син Хама, онук Ноя
 Ханаан () — аніме-серіал студії P.A. Works